Электрический аппарат — электротехническое устройство, предназначенное для управления электрическими и неэлектрическими устройствами, а также для защиты этих устройств от режимов работы, отличных от нормального.

Классификация 
Ввиду большого разнообразия электрических аппаратов и возможности выполнения одним аппаратом нескольких различных функций нет возможности провести строгую классификацию их по какому-то признаку. Обычно электрические аппараты разделяют по основной выполняемой ими функции. Таким образом, можно выделить группы:

По назначению

Коммутационные 

Коммутационные аппараты служат для различного рода коммутаций (включений, отключений). К коммутационным аппаратам относятся разъединители, рубильники, переключатели, силовые выключатели и т. д.

Защитные 
Защитные аппараты предназначены для защиты электрических цепей от ненормальных режимов работы, таких как, например, перегрузка или короткое замыкание, нарушение последовательности фаз, обрыв фазы. К защитным аппаратам относятся различного рода автоматы и предохранители, а также защитные реле — например, реле контроля фаз, дифференциальные реле и др.

Ограничивающие 
Основное предназначение ограничивающих электрических аппаратов — ограничение токов короткого замыкания и перенапряжений. К этим аппаратам относятся реакторы, разрядники, ограничители перенапряжений.

Пускорегулирующие 
Пускорегулирующие аппараты предназначены для управления различного рода электроприводами или для управления промышленными потребителями энергии. К этой группе относятся контакторы, пускатели, реостаты и пр.

Контролирующие 
Задача контролирующих аппаратов — контроль заданных параметров (напряжение, ток, температура, давление и пр.). К этой группе относятся реле и датчики.

Регулирующие 
Аппараты этой группы служат для регулирования заданного параметра системы. К ним относятся, например, стабилизаторы.

По напряжению 
 Аппараты низкого напряжения  (до 1 кВ)
 Аппараты высокого напряжения (1 кВ и выше)

По роду тока 
 Постоянного тока
 Переменного тока

По другим признакам 
К этим признакам можно отнести исполнения, быстродействие, границы защищаемых или контролируемых участков и пр.

Требования к электрическим аппаратам 
Каждый электрический аппарат должен удовлетворять ряду требований. К этим требованиям относятся:

Термическая стойкость 
Аппарат должен длительное время выдерживать нагревание, происходящее за счет протекания по нему электрического тока.

Электродинамическая стойкость 
Аппарат должен выдерживать кратковременные не номинальные режимы электрической сети, такие, как короткое замыкание или перегрузка.

Другие требования 
К ним относятся ряд индивидуальных требований, касающихся специфики работы аппарата. Кроме того, аппарат должен иметь по возможности меньшие габариты, массу и стоимость, он должен быть простым в эксплуатации и быть надежным.

Литература 
 Родштейн Л. А. «Электрические аппараты: Учебник для техникумов» — 3-е изд., Л.:Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981.

Ссылки 
 Электрические аппараты высокого напряжения
 Электрические аппараты
  Классификация электрических аппаратов